Il singolare del torneo di tennis Sekisho Challenge Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aki Yamasoto che ha battuto in finale Risa Ozaki 6-3, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Kurumi Nara (primo turno)
 Qiang Wang (semifinali)
 Junri Namigata (secondo turno)
 Luksika Kumkhum (primo turno)

 Tara Moore (primo turno)
 Nudnida Luangnam (secondo turno)
 Chin-Wei Chan (secondo turno)
 Rika Fujiwara (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sekisho Challenge Open 2012